Olaga puede referirse a:

 el nombre común de la planta Calluna vulgaris; 
 el nombre común de la planta Thymelaea hirsuta; 
 el nombre común de la planta Genista anglica;
 el nombre común de la planta Genista hirsuta;
 el nombre común de la planta Genista scorpius;
 el nombre común de la planta Ulex europaeus; o
 el nombre común de la planta Ulex parviflorus.